MODI – oprogramowanie firmy Microsoft umożliwiające użytkownikowi skanowanie dokumentów, a następnie ich zapis w formacie MDI (Microsoft Document Imaging) oraz TIFF(Tagged Image File Format).
 Modi (śmiały) – As, bliźniaczy brat Magniego będący personifikacją odwagi swego ojca Thora.
 Modi – cesarz z dynastii Jin.
 Modi – nazwa handlowa odmiany jabłoni